Il vicario di Wakefield (The Vicar of Wakefield) – romanzo scritto tra il 1761 e il 1762
 The Vicar of Wakefield – film di Theodore Marston   (1910)
 The Vicar of Wakefield – film di Frank Powell   (1912)
 The Vicar of Wakefield – film di Frank Wilson (1913)
 The Vicar of Wakefield – film di John Douglas (1913)
 The Vicar of Wakefield – film di Fred Paul   (1916)
 The Vicar of Wakefield – film di Ernest C. Warde (1917)